Lied
 Excuse me (I think I've got a heartache) (1960), een lied van de Amerikaanse countryartiest Buck Owens
 Excuse me (Addrisi Brothers) (1966), een lied van de Amerikaanse Addrisi Brothers, gecoverd door Kiki Dee, The Cats, Shirley Bassey en The Herbaliser
 Excuse me Mr. (1995), een lied van de Amerikaanse rockband No Doubt
 Excuse me Miss (2003), een lied van de Amerikaanse rapper Jay-Z
 Yo (Excuse Me Miss), een lied van de Amerikaanse zanger Chris Brown
Band
 Excuse Me Moses, Oostenrijkse rockband uit Wenen
Film
 Excuse Me (1925), een Amerikaanse stomme film uit 1925
 Excuse Me Ethu Collegila, een Indiase (Malayalam) film uit 1996
 Excuse Me (2003), een Indiase (Kannada) musicalfilm uit 2003